Andrea Micheletti ist der Name folgender Personen:

* Andrea Micheletti (Dartspieler) (* 1981), italienischer Dartspieler
 Andrea Micheletti (Ruderer) (* 1991), italienischer Ruderer